Szabolcs Sáfár (Budapeste, 20 de agosto de 1974) é um futebolista hungáro que atualmente joga no FK Austria Wien. Atua como goleiro mede 1,88 cm e pesa 82 kg.

Carreira 
Começou a carreira no Vasas Sport Club da Hungria em 1992. Saiu do Vasas FC em 1997 para se transferir para o Red Bull Salzburg da Austria, onde ficou por seis anos virando um idolo do clube. Em 2003 teve uma curta e sem brilho passagem no FC Spartak Moscovo. Desde 2003 está no FK Austria Wien.

www.ogol.com.br 

Futebolistas da Hungria
Futebolistas do FK Austria Wien